Andreas Wolf (liječnik) (1615. – 1661.), njemački liječnik
Andreas Wolff (rukometaš) (1991.), njemački rukometaš
Andreas Wolff (slikar) (1652. – 1716.), njemački slikar
Andreas Wolff, glavni lik njemačke kriminalističke serije Wolffs Revier

Vidi 
Andreas Wolf